Sjorren (lading)
Sjørring, plaats in Denemarken
Sjorren (scouting), pionieren